Zieliński (výslovnost [ʑɛˈliɲski]) je polské příjmení, pocházející ze slova zieleń (zeleň). Je osmým nejčastějším příjmením v Polsku, podle statistiky z roku 2009 mělo 91 522 nositelů. 

 Adrian Zieliński (* 1989), polský vzpěrač
 Izabella Zielińska (1910–2017), polská klavíristka
 Piotr Zieliński, více nositelů
 Rajmund Zieliński (1940–2022), polský cyklista
 Tadeusz Andrzej Zieliński (1931–2012), polský muzikolog
 Tadeusz Stefan Zieliński (1859–1944), polský filolog
 Zbigniew Zieliński (* 1965), polský biskup 

Polská příjmení